Krzysztof Michalik (brydżysta)
 Krzysztof Michalik (informatyk)